ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского» — высшее учебное учреждение в Москве, названное в честь русского учёного Константина Эдуардовича Циолковского. Обособленная летопись института прослеживается с выделения из МАИ дирижаблестроительного факультета (1931 г.), создания на основе него ВУЗа (1932), несколько раз в последующие годы уточнявшего свою специализацию в авиации и, соответственно, названия (см. раздел «История»).

24 марта 2015 года приказом Минобрнауки России № 266 МАТИ реорганизован путём присоединения к Московскому авиационному институту (национальный исследовательский университет) в качестве структурного подразделения.

МАТИ на начало 2015 года 
В октябре 2007 г. Московский авиационный технологический институт (МАТИ) отметил свой 75-летний юбилей, а 3 октября президентом Российской Федерации (на то время Владимир Путин) объявлена благодарность Российскому государственному технологическому университету «…за большой вклад в развитие науки, высшей школы и подготовку квалифицированных специалистов…».

67,4 % преподавателей вуза имеют учёные степени кандидатов и докторов наук. Также здесь работают действительные члены и члены-корреспонденты Российской Академии наук, члены зарубежных академий наук и общественных Академий РФ. Значительная часть профессоров и доцентов — выпускники МАТИ.

По состоянию на 2011 год численность профессорско-преподавательского состава университета составляла 1163 человек, из них 784 с учёными степенями и званиями.

В 2010/11 учебном году в МАТИ обучалось более 9,5 тысяч студентов, в том числе 7 тысяч по очной форме, из которых около двух тысяч проходили обучение на платной основе. По очно-заочной форме обучалось около 1000 студентов, по заочной около 500.

МАТИ имеет связи с рядом зарубежных университетов и научных учреждений в сфере образования, проведения научных исследований, организации кадровых обменов, совместного создания методических материалов. Каждый год здесь проходят стажировку более 300 иностранных студентов и специалистов из 17 государств, среди которых Южная Корея, Великобритания, Голландия, Исламская Республика Иран, Союз Мьянма, Социалистическая Республика Вьетнам.

В МАТИ успешно защитили диссертации молодые учёные из Южной Кореи и Тайваня, Германии, Швеции, Вьетнама, Непала и других стран.

Международная научная деятельность университета связана с реализацией международных научных проектов с Технопарком АНСАН (Южная Корея), Технологическим университетом им. Насир ад-Дина Туси (Иран), металлургическим центром Тайваня, Делфтским техническим университетом, Нидерланды, и высшей инженерной школой Arts et Métiers ParisTech (Франция).

Структура и состав университета 
МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского включает в себя:

 12 факультетов (в том числе и факультет военного обучения) и 58 кафедр
 Институт целевой подготовки специалистов по двигателестроению на базе ФГУП НПЦ газотурбостроения «Салют»
 Аэрокосмический университет целевой подготовки специалистов на базе ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева
 Межотраслевой институт повышения квалификации
 Российско-Британская аэрокосмическая школа «МАТИ — Кингстонский университет»
 Высшая инженерная школа экологии и безопасности
 Учебно-научно-производственный комплекс
 Технопарк «Новые технологии»
 Инженерно-медицинский центр «МАТИ-Медтех»
 Учебно-научный центр «МАТИ-Сертификат»
 Учебный военный центр Министерства обороны Российской Федерации
 Учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области материаловедения, технологий материалов и покрытий (УМО МТМП)
 Межвузовский отраслевой учебно-научный центр «Новые технологии техногенной безопасности»
 Парашютный клуб «Ариэль» (студенческий межвузовский)
 Центр прикладного бизнес-образования
 Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей инженерных вузов
 Межвузовский центр гуманитарного образования по социологии для негуманитарных вузов
 Центр гуманитарного образования по проблемам развития личности студентов
 Центр социально-психологических проблем обучения и воспитания
 Центральные подготовительные курсы
 Учебно-спортивный и оздоровительный центр «Звёздный»
 Центр студенческого творчества
 Музей МАТИ

История 
История МАТИ начинается с 1931 года когда в Московском авиационном институте (МАИ) был образован факультет дирижаблестроения. Однако уже в 1932 года он был преобразован в Московский дирижаблестроительный институт (МДИ).

4 апреля 1933 года Коллегия ГУ ГВФ приняла постановление об организации Дирижаблестроительного учебного комбината (ДУК), который объединил Московский дирижаблестроительный институт (МДИ) и Воздухоплавательную школу Дирижаблестроя. Дирижаблестроительный учебный комбинат (ДУК) располагался в городе Тушино.

За образованием и развитием ДУКа внимательно следил знаменитый учёный, исследователь, основоположник теорий современной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, с его помощью была сформирована материальная и методическая база нового центра. После смерти учёного, 20 октября 1935 года Дирижаблестроительному учебному комбинату присвоено его имя.

Однако производство дирижаблей быстро снижалось, а самолётостроение увеличивалось, поэтому в 1939 году ДУК был преобразован в Московский институт инженеров гражданского воздушного флота им. К. Э. Циолковского.

17 июня 1940 года совместным решением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) на базе Московского института инженеров гражданского воздушного флота им. К. Э. Циолковского был создан МАТИ, в составе которого в то время были три факультета: горячая и холодная обработка металлов, технология авиамоторостроения, технология самолётостроения.

Уже вскоре в МАТИ значительно увеличивается разнообразие специальностей подготовки молодых специалистов, активно развиваются существующие научные школы и создаются новые, устанавливаются связи с зарубежными и отечественными партнёрами. В 1946 году создаётся филиал МАТИ в городе Ступино (Московская область). В начале 1950-х годов происходят значительные изменения: все подразделения МАТИ перемещаются на Страстной бульвар и Ульяновскую улицу, а в Московской области был построен ныне действующий Учебный и спортивно-оздоровительный лагерь «Звёздный». В 1954 году создаётся вечернее отделение МАТИ в городе Раменское. С ростом специальностей подготовки в 1962 году организован факультет Радиоэлектронной аппаратуры. В 1970 году заканчивается строительство нового учебного корпуса площадью 11000 м² на Берниковской набережной.

В период когда ректором был Митин Борис Сергеевич МАТИ становится крупным университетским центром, входит в число ведущих ВУЗов России, укрепляются и устанавливаются связи с предприятиями аэрокосмической отрасли, международное сотрудничество. Начинается строительство учебного комплекса в районе Кунцево (Москва).

В 1984 году создаётся факультет технологии авиаконструкций из композитных материалов (ныне факультет № 4).

В 1990-х годах в МАТИ создаётся факультет «Экономика и менеджмент в промышленности», организована Российско-Британская аэрокосмическая школа совместно с Кингстонским университетом.

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 11 июля 1996 года № 1216 МАТИ им. К. Э. Циолковского переименован в «МАТИ» — Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского.

В 2002 году введена в эксплуатацию первая очередь комплекса зданий университета в Кунцево, в том же году возобновились работы по строительству зоны 2 «Б» второй очереди. Решением Учёного совета МАТИ и приказом № 4514 Министерства образования России от 8 декабря 2003 года в университете создан Институт молодёжной политики и социальных технологий.

24 марта 2015 года приказом Минобрнауки России № 266 МАТИ реорганизован путём присоединения к МАИ. 5 октября 2015 года деятельность МАТИ была прекращена, а все студенты были зачислены в МАИ в порядке перевода.

Названия 

 1931—1931 — факультет дирижаблестроения МАИ
 1932—1933 — Московский дирижаблестроительный институт (МДИ)
 1933—1935 — Дирижаблестроительный учебный комбинат (ДУК)
 1935—1939 — Дирижаблестроительный учебный комбинат им. К. Э. Циолковского
 1939—1940 — Московский институт инженеров гражданского воздушного флота им. К. Э. Циолковского
 1940—1973 — Московский авиационный технологический институт
 1973—1993 — Московский авиационный технологический институт им. К. Э. Циолковского
 1993—1996 — Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского
 1996—2015 — «МАТИ» — Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского

Институты и кафедры 

Ниже представлены институты и кафедры МАТИ:

 Институт № 1: «Материаловедения и технологий материалов»
 Кафедра «Промышленная экология и безопасность производства»
 Кафедра «Управление качеством и сертификация»
 Кафедра «Технология обработки металлов давлением» им. проф. А. И. Колпашникова
 Кафедра «Материаловедение и технологии обработки материалов» имени Б. С. Митина
 Кафедра «Природная и техногенная безопасность и управление риском»
 Кафедра «Материалы и технологии в травматологии и ортопедии»
 Кафедра «Технология композиционных материалов, конструкций и микросистем»
 Кафедра «Технологии и системы автоматизированного проектирования металлургических процессов»
 Институт № 2: «Аэрокосмических конструкций, технологий и систем управления»
 Кафедра «Испытания летательных аппаратов»
 Кафедра «Технология производства летательных аппаратов»
 Кафедра «Технология проектирования и эксплуатации летательных аппаратов»
 Кафедра «Стартовые комплексы»
 Кафедра «Спутники и разгонные блоки»
 Кафедра «Космические телекоммуникации»
 Кафедра «Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии»
 Кафедра «Технологии производства приборов и информационных систем управления летательных аппаратов»
 Кафедра «Технологическое обеспечение надёжности изделий авиастроения» (на базе ОАО ОАК)
 Кафедра «Технология проектирования и производства двигателей летательных аппаратов»
 Кафедра «Системный анализ»
 Институт № 3: «Информационных систем и технологий»
 Кафедра «Высшая математика»
 Кафедра «Управление инновациями»
 Кафедра «Системное моделирование и инженерная графика»
 Кафедра «Технологии интегрированных автоматизированных систем»
 Кафедра «Физика»
 Кафедра «Информационные технологии в механике сплошных сред»
 Кафедра «Технологии производства радиоэлектронных средств»
 Кафедра «Информационные и сетевые технологии»
 Кафедра «Прикладная механика»
 Кафедра «Прикладная математика, информационные технологии и электротехника»
 Институт № 4: «Менеджмента, экономики, и социальных технологий»
 Кафедра «Государственное, муниципальное управление, правоведение и психология»
 Кафедра «Иностранные языки»
 Кафедра «Культурология, история, молодёжная политика и реклама»
 Кафедра «Маркетинг»
 Кафедра «Производственный менеджмент»
 Кафедра «Физическое воспитание»
 Кафедра «Социология и управление персоналом»
 Кафедра «Учёт, анализ и аудит»
 Кафедра «Философия и социальные коммуникации»
 Кафедра «Финансовый менеджмент»
 Кафедра «Экономика»
 Кафедра «Проектирование вычислительных комплексов»
 Кафедра «Энергетический сервис и управление энергосбережением»
 Филиал университета в городе Ступино
 Кафедра «Экономика и управление»
 Кафедра «Технология производства авиационных двигателей»
 Кафедра «Моделирование систем и информационные технологии»
 Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»
 Институт заочного обучения
 Факультет повышения квалификации
 Институт военной подготовки
 Факультет военного обучения
 Учебный военный центр

Персоналии

Директора и ректоры МАТИ 

 1932—1933 Красных Андрей Филиппович
 1933—1934 Дулицкий Алексей Алексеевич
 1934—1936 Адамович Иосиф Карлович
 1936—1940 Лаврентьев Алексей Алексеевич
 1940—1947 Попов Михаил Андреевич
 1947—1950 Журавлёв Алексей Никитович
 1950—1960 Чударев Павел Фёдорович
 1960—1963 Метёлкин Александр Фёдорович
 1964—1971 Проников Александр Сергеевич
 1971—1978 Метёлкин Александр Фёдорович
 1978—2000 Митин Борис Сергеевич
 2001—2010 Петров Анатолий Павлович
 2010—2011 Врио ректора Никитов Артемий Владимирович
 2011—2012 Фролов Вадим Анатольевич
 2012—2015 Рождественский Александр Викторович

Заслуженные преподаватели 
Неоценимый вклад в становление и развитие МАТИ внесли крупнейшие отечественные учёные в разные годы работавшие в университете:

 Банных, Олег Александрович — доктор технических наук, профессор, академик РАН. Заведующий лабораторией конструкционных сталей и сплавов ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН, заведующий кафедрой «Высокопрочные неорганические материалы» МАТИ — РГТУ им. К. Э. Циолковского. Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии Совета Министров СССР и двух премий Правительства РФ;
 Беклемишев, Нил Нилович — профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики, проректор по экономике и развитию «МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского;
 Буханова, Анна Архиповна — профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой металловедения и термической обработки металлов. Один из пионеров направления создания монокристаллов жаропрочных сплавов;
 Васильев, Валерий Витальевич — член-корреспондент АН СССР;
 Вейник, Альберт Иозефович — выпускник МАТИ, теплофизик, член-корреспондент АН БССР;
 Воронов, Савватий Михайлович — профессор, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии 1949 г., стоял у истоков зарождения и развития отечественной металлургии и металловедения лёгких сплавов. Завкафедрой «Металловедение и термическая обработка металлов» в 1946—1953 гг.;
 Елисеев, Юрий Сергеевич — генеральный директор ФГУП ММПП «Салют»;
 Ершов, Владислав Иванович — профессор, доктор технических наук, создатель научной школы в области совершенствования методов листовой штамповки деталей летательных аппаратов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР;
 Ильин, Александр Анатольевич — заведующий кафедрой «Материаловедение и технология обработки материалов» и декан факультета «Материаловедение и технология материалов» им. Б. С. Митина «МАТИ» — Российского государственного технологического университета им. К. Э. Циолковского, руководитель Инженерно-медицинского центра «МАТИ-Медтех», президент группы компаний «Ильком-БМСИ», куда входят ЗАО «Имплант МТ» и ЗАО «КИМПФ», академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ;
 Казаков, Николай Федотович — учёный в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. Доктор технических наук. Заведующий кафедрой технологии металлов. Один из разработчиков принципиально нового способа соединения материалов — диффузионной сварки в вакууме. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Лауреат Ленинской премии в области науки и техники (1984).
 Колачев, Борис Александрович — профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из создателей металлургии титановых сплавов;
 Либерзон, Марк Рахмильевич — профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой аналитической механики, Заслуженный деятель науки РФ;
 Ливанов, Владимир Александрович — профессор, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР;
 Лосев, Иван Платонович — крупный советский учёный-химик;
 Одинг, Иван Августович — член-корреспондент АН СССР;
 Поварова, Кира Борисовна — профессор, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ;
 Полубаринова-Кочина, Пелагея Яковлевна — гидродинамик, академик АН СССР;
 Протасов, Виктор Дмитриевич — химик, член-корреспондент РАН;
 Серенсен, Сергей Владимирович — механик, академик АН УССР;
 Толстая, Марианна Алексеевна — профессор, доктор химических наук, зав. кафедрой общей химии, дочь советского писателя Алексея Николаевича Толстого;
 Тростянская, Елена Борисовна — химик, профессор, доктор технических наук, один из создателей и научных организаторов кафедры «Технология переработки неметаллических материалов» (ТПНМ);
 Туполев, Алексей Андреевич — авиаконструктор, академик АН СССР;
 Хворостухин, Лев Алексеевич — учёный в области технологии производства авиационных двигателей, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный профессор «МАТИ», почётный авиастроитель.
 Дунин-Барковский, Игорь Валерианович — учёный в области метрологии, математик

 преподаватели МАТИ — Герои Советского Союза
 Барыков Геннадий Иванович (ветеран ВОВ, выпускник МГУ, в 1965—1974 годах работал старшим преподавателем и доцентом в МАТИ)

Известные выпускники 

Полный список см. категорию Выпускники МАТИ

 Варичев, Андрей Владимирович (1967—2020), в разные годы занимал следующие посты: генеральный директор ОАО ХК «Металлоинвест», депутат Курской областной Думы четвёртого созыва (2006—2011), председатель совета директоров ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (МГОК), генеральный директор МГОК, заместитель генерального директора ООО «Уральская сталь».
 Бородин, Михаил Яковлевич — кандидат технических наук, начальник лаборатории ВИАМ, пионер в области применения стеклопластиков и лёгких заполнителей для композиционных материалов в авиастроении и РКТ;
 Вейник, Альберт Иозефович — известен в Белоруссии и за рубежом как один из основоположников теории тепломассопереноса и теплофизики литейных процессов.
 Галущак, Борис Савельевич — генеральный директор ПО «Новосибирский приборостроительный завод», с 1972 по 1999 гг., лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Именем Б. С. Галущака названы улица и микрорайон в Заельцовском районе Новосибирска, ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака». На здании заводоуправления ПО «Новосибирский приборостроительный завод», а также на доме, где жил Борис Савельевич, установлены мемориальные доски.
 Гасиев, Максим Павлович — исполнительный директор Colliers International.
 Голышев, Георгий Иванович — доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР;
 Грин, Валерий Александрович — командующий Военно Космическими Силами РФ с 1997 по 2001 гг.
 Гундырев, Геннадий Николаевич — главный инженер (1985—1998) Нижегородского авиационного завода «Сокол», лауреат Государственной премии СССР.
 Гудков, Александр Владимирович — российский шоумен. Участник команды КВН «Фёдор Двинятин». КВНщик 2009 года по версии посетителей сайта kvnru.ru
 Дроздецкий, Вячеслав Александрович — заместитель председателя Совета директоров ОАО «Концерн „Радио-Центр“», бывший генеральный директор ОАО «Концерн „Радиоцентр“».
 Дубиков, Александр Алексеевич — руководитель производства ВНИИ им. Бочвара.
 Евстафьев, Николай Павлович — директор Балашихинского литейно-механического завода Министерства авиационной промышленности СССР, Московская область Герой Социалистического Труда (14.06.1985).
 Звёздочкин, Альберт Михайлович — старший вице-президент Московского банка реконструкции и развития.
 Зейналова, Ирада Автандиловна — бывшая заведующая корреспондентским бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Северной Ирландии, автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года).
 Ильин, Александр Анатольевич — декан и заведующий кафедрой «Материаловедение и технология обработки материалов» факультета «Материаловедение и технология материалов» им. Б.С. Митина «МАТИ»-Российского государственного технологического университета им. К. Э. Циолковского (МАТИ), руководитель Инженерно-медицинского центра «МАТИ-Медтех» при МАТИ, президент группы компаний «Ильком-БМСИ», куда входят ЗАО «Имплант МТ» и ЗАО «КИМПФ», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ.
 Каблов, Евгений Николаевич — академик РАН, директор ВИАМ, член правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
 Кирмусова, Людмила Александровна — технический директор российского филиала фирмы MARS с 2007 года
 Климов, Валентин Тихонович — генеральный директор АНТК им. Туполева с 1992 по 1997 год.
 Лебедев, Сергей Георгиевич — бывший генеральный директор ОАО «Московский НПЗ».
 Либкин, Ольгерт Маркович (Ольгерт Ольгин) — советский писатель-фантаст.
 Липатов, Юрий Александрович — депутат Государственной думы РФ (1999—2003, 2003—2007; 2007-), депутат Московской областной Думы второго созыва (1997—1999).
 Майоров, Борис Александрович — двукратный олимпийский чемпион.
 Майоров, Евгений Александрович — олимпийский чемпион.
 Мальчевский, Анджей Рышардович — основатель и фактический владелец (до мая 2014 г.) Мособлбанка.
 Масловский, Павел Алексеевич — председатель совета директоров Aricom PLC, заместитель председателя совета директоров компании Peter Hambro Mining Plc.
 Никифоров, Константин Сергеевич — главный инженер ОАО «РПЗ»
 Перов, Борис Витальевич — профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ. С 1967 по 2004 год заместитель генерального директора ВИАМ. Один из основоположников применения неметаллических материалов в авиастроении и ракетной технике, в том числе полимерных композиционных материалов, радиопрозрачных и радиопоглощающих материалов, теплозащиты;
 Прививкова, Людмила Андреевна — чемпионка Европы по кёрлингу.
 Прозоровский, Валерий Владимирович — депутат Государственной думы РФ (2003—2007; 2007-).
 Скворцов, Вячеслав Иванович — бывший президент ОАО «СИБУР».
 Соколов, Андрей Алексеевич — актёр, режиссёр, сценарист.
 Спиридонов, Александр Михайлович — заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, бывший заместитель председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу.
 Старшинов, Вячеслав Иванович — двукратный олимпийский чемпион.
 Тагиев, Руслан Русланович — генеральный директор (CEO) группы компаний TNS Россия, директор по медиаисследованиям компании TNS Gallup Media.
 Трушкин, Анатолий Алексеевич — писатель-сатирик, драматург.
 Урманчеев, Эльдар Муратович — генеральный директор ФГУП «ЦНИИАтоминформ».
 Шенгардт, Александр Сергеевич — советский и российский авиаконструктор.

Корпуса МАТИ

На Страстном бульваре 
Комплекс располагался по адресу: Москва, ул. Петровка, дом 27 (ст. м. Чеховская, Пушкинская), где с начала 1950-х и до конца 1980-х находились факультет № 1, аудитории и лаборатории, администрация института (ректорат), бухгалтерия, профсоюз студентов и аспирантов, приёмная комиссия.

В настоящее время (по состоянию на 2021 год) в комплексе прошедших реконструкцию зданий находятся: бизнес-центр «Венский дом», рыбный ресторан «Клёво», отделение «Райффайзен-Банк», салон красоты.

На Берниковской набережной 
Комплекс располагается по адресу: Москва, Берниковская наб., д. 14 (ст. м. Таганская-кольцевая), где находятся факультеты № 2 и № 3, актовый зал, спортивный зал, библиотека. Строительство завершилось и комплекс был введён в эксплуатацию в 1970 году. До начала 1990-х в состав комплекса входило несколько корпусов, в которых размещался ряд кафедр (физики, химии, философии, научного коммунизма, теоретической механики), столовая, военная кафедра.

На Оршанской улице 
Комплекс располагается по адресу: Москва, ул. Оршанская, д. 3 (ст. м. Молодёжная), где находятся факультеты № 1, № 4, № 5, № 6,№ 7 Институт молодёжной политики и социальных технологий, профсоюз студентов и аспирантов, библиотека, администрация и приёмная комиссия.

20 октября 1982 года Градостроительный совет города Москвы утвердил план застройки комплекса. Строительство началось в 1986 году. В 1990 году введён в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус «В». В 1998 году введены в эксплуатацию два учебно-лабораторных корпуса второй очереди строительства. В 2002 году полностью введена в эксплуатацию первая очередь строительства и началось строительство второй очереди учебно-административных зданий.

С 2004 года идёт строительство новых корпусов, в которых планируется разместить спортивный зал, актовый зал, аудитории и лаборатории.

На улице Полбина 
Здание располагается по адресу: Москва, ул. Полбина, д. 45 (ст. м. «Печатники» или «Текстильщики»; платформа Депо или Перерва Курского направления Московской железной дороги), где находятся факультет военного обучения, кафедра порошковой металлургии, композиционных материалов и покрытий и некоторые другие.

В 2006 году принято решение о создании на базе военной кафедры МАТИ Военно-учебного центра Министерства обороны Российской Федерации.

Учебный военный центр (УВЦ) при МАТИ создан приказом ректора университета от 14 июля 2008 года № 1439 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 года N 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

Примечания

Литература 
 
 Дёмин С. С. Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского, г. Москва // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — С. 133.(За какой год и какой номер?)

Ссылки 

 Официальный сайт «МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского
 Видеоканал «МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского
 Электронная версия газеты «Авиационный технолог»

МАТИ
Кунцево
Организации, названные в честь Константина Циолковского
Консорциум аэрокосмических вузов России